Kenai – città dell'Alaska, negli Stati Uniti.
Kenai – personaggio Disney, protagonista di Koda, fratello orso.
Borough della Penisola di Kenai – borough dello stato dell'Alaska, negli Stati Uniti.
 Kenai – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Lago Kenai – lago degli Stati Uniti d'America, in Alaska